A edição de 1994/1995 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos espanhóis do Real Zaragoza que, na final, derrotaram os detentores em títulos, os ingleses do Arsenal FC, por 2-1, no prolongamento.

O representante português, o FC Porto, foi eliminado nos quartos-de-final pelos italianos da Sampdoria, após perder no desempate por penáltis.

Pré-eliminatória

Esquema

Primeira Eliminatória 

1Ferencváros venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 7-6

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final 

1Sampdoria venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 5-3

Meias-Finais 

1Arsenal venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 3-2

Final 

1994 no futebol
1995 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças